

Célébrités 
 Jorge Aravena (1958-), footballeur chilien;
 Jorge Aravena (1969-), acteur péruvien;